Мойша — росповсюджена серед євреїв варіація імені Мойсей (, «Моше»).

Топоніми 

 Мойша () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бороая.
 Мойша () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Глодень.